Зелену́шка:
 Зеленушка () — вид птиц из семейства вьюрковых.
 Зеленушка () — гриб из семейства рядовковых.
 Зеленушки () — семейство короткоусых двукрылых.
 Зеленушки () — род чешуекрылых из семейства голубянки.
 Зеленушки () — род рыб из семейства губановые.
 Зеленушка ( или ) — вид окунеобразных рыб из рода зеленушек.